Ка-18 (по кодификации НАТО: Hog — «Боров») — многоцелевой вертолёт. Разработан ОКБ Камова под руководством главного конструктора Николая Ильича Камова, непосредственной компоновкой занимался М. Б. Малиновский.
Представлял собой модификацию вертолёта Ка-15, которая отличалась удлинённым и расширенным фюзеляжем. Вместимость: один лётчик и два-три пассажира.  

Был отмечен Золотой медалью на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 года.

Четыре опытных экземпляра Ка-18 были построены в 1956—1957 годах на заводе №938 в Люберцах-Ухтомской. С 1959 по 1961 год производство вертолётов Ка-18 велось на Улан-Удэнском авиазаводе №99. Построено около 120 машин. Ка-18 находились в эксплуатации примерно 15 лет с момента снятия их с производства. С началом 1970-х годов Ка-18 начал активно заменяться на более новую модель лёгкого народнохозяйственного вертолёта Ка-26. Последние машины оставались в эксплуатации до середины 1970-х годов.

Эксплуатация 
Первые вертолёты Ка-18 начали поступать на авиапредприятия СССР с 1957 года. Само вертолётостроение и эксплуатация винтокрылых машин в СССР были, тогда ещё, сравнительно, молодой отраслью, поэтому освоение вертолётов данного типа шло трудно. Несмотря на уникальную "соосную" схему вертолётов Камова, они не были лишены конструктивных недостатков. Кроме недостаточного опыта пилотов, сказывался и изначально слабый двигатель АИ-14В мощностью 210 л.с., который не выдавал достаточной мощности для нормального полёта. Имелся недостаток и в конструкции самих шасси. Так, при раскрутки несущих винтов возникала вероятность земного резонанса, а это могло привести к схлестыванию несущих винтов. Регулировка несущей системы напоминала, скорее, тончайшую настройку музыкального инструмента и была сложна. 

По итогам первых лет эксплуатации, производитель получил рекламации и форсировал двигатель до 280 л.с. Кроме того, эксплуатация этого типа вертолётов потребовала, от только что переученных пилотов, мастерства и острой интуиции. В целях повышения безопасности, была разработана целая методика взлета и посадки этого типа вертолётов. Фактически, эксплуатация этих машин, первые годы, была опытно-производственной и выявляла недостатки, а также накапливала необходимый опыт. Списание вертолётов Ка-18 началось с конца 1960-х годов и закончилось, в основном, к 1974 году.

Варианты применения 
 Пассажирский — перевозка людей, багажа, почты, различных грузов внутри фюзеляжа (оборудован отопительной системой).
 Санитарный — транспортировка больных и пострадавших. (оборудован кислородной установкой и отопительной системой).
 Патрульный.

Лётно-технические характеристики

Ка-18 в сравнении с другими многоцелевыми вертолётами

Катастрофы и аварии 
В данной таблице описаны только некоторые авиационные происшествия. Список их не полон и не окончателен.

Сохранившиеся экземпляры 
Сохранилось как минимум два экземпляра Ка-18. Один из них (бортовой номер СССР-68627) является экспонатом авиационного музея в Монино.

Ссылки 
 Kamov Ka-18 // aviastar.org
 Ka-18 // airwar.ru

Вертолёты СССР
Вертолёты Ка
Гражданские вертолёты